Го́тфрид Бенн (; , Путлиц, Германия — , Западный Берлин) — немецкий эссеист, новеллист и поэт-экспрессионист, врач. Сначала был сторонником, а затем критиком нацистского режима. Бенн оказал большое влияние на немецкую литературу до- и посленацистского периода. Лауреат премии Георга Бюхнера.

Биография 
Готфрид Бенн родился в семье лютеранского пастора. После учёбы в гимназии в Зеллине и Франкфурте-на-Одере поступил на теологический факультет Марбургского университета, затем в Берлинскую Академию им. Фридриха Вильгельма, которую Бенн окончил с дипломом «Доктора медицины и хирургии». Работал психиатром, патологоанатомом, хирургом.

Бенн получил известность поэта-экспрессиониста ещё до Первой мировой войны, опубликовав небольшой сборник стихов («Морг», 1912), связанных с физическим разложением трупов, за что подвергался нападкам со стороны моралистов.

В армию Бенн был зачислен в 1914 году, служил короткое время на бельгийском фронте в качестве военного врача. После войны его стихи были включены в легендарную экспрессионистскую антологию «Сумерки человечества» (1919).

Враждебно относился к Веймарской Республике, игнорировал марксизм и американизм. Небольшой период времени Бенн симпатизировал национал-социализму, считая его единственной надеждой на спасение человечества, однако вскоре признал абсурдность идеи и начал писать в немецкие газеты антинацистские статьи, за что был запрещён к печати. При этом Бенн одобрительно оценил книгу «Восстание против современного мира» (1934) итальянского мыслителя Юлиуса Эволы (однако позже переписка с ним по инициативе самого же Бенна была прервана).

Во время Второй мировой войны Бенн был отправлен в гарнизоны Восточной Германии, где писал стихи и эссе. После войны его работы были запрещены силами союзников из-за того, что поэт отказался бежать из гитлеровской Германии и якобы приветствовал власть. На самом деле, сложные отношения между НСДАП и поэтом постоянно ухудшались вплоть до полного запрета публикации внутри страны, о чём свидетельствует автобиография «Двойная жизнь». Сам Бенн состоял в партии лишь несколько месяцев, на собрания не ходил и не интересовался идеологией. К началу пятидесятых стихи Бенна снова допустили к печати. В 1951 году поэт получил премию Георга Бюхнера.

Умер доктор Бенн  от рака костей в Западном Берлине. Похоронен на Далемском лесном кладбище () в Далеме.

Бенн и национал-социализм 
Готфрид Бенн отказался покидать Германию после прихода к власти национал-социалистов, хотя это сделали многие представители творческой элиты и интеллигенции. Бенн был включён в состав поэтической секции Прусской Академии в 1932 году и назначен её руководителем в феврале 1933. Однако он не оправдал ожиданий национал-социалистов, за что был исключён из Академии в июне того же года. «Я не состоял ни в каких партиях или ложах, хотя в некоторые периоды жизни находился с ними в некоем подобии отношений, что оказывалось иногда полезным» — писал Бенн в книге «Двойная жизнь». В мае 1936 года официальная газета СС «Чёрный корпус» признала его экспрессионистскую и экспериментальную поэзию «вырожденной, еврейской и гомосексуалистской». Летом 1937 года Вольфганг Виллрих, член СС, высмеял Бенна в своей книге «Säuberung DES Kunsttempels»; Генрих Гиммлер, однако, вынес выговор Виллриху и поддержал Бенна по причине его хорошей репутации с 1933 года (раннее его творчество не имело для Гиммлера никакого значения). Но уже в 1938 году Национал-социалистическая ассоциация авторов (Reichsschrifttumskammer) запретила Бенну писать.

Влияние 

Несмотря на весомый вклад в поэзию XX века, Готфрид Бенн по-прежнему мало известен широкой публике, особенно в России.

Библиография 
 Morgue und andere Gedichte, 1912
 Söhne. Neue Gedichte, 1913
 Gehirne. Novellen, 1916
 Fleisch, Gesammelte Lyrik, 1917
 Diesterweg, Eine Novelle, 1918
 Der Vermessungsdirigent. Erkenntnistheoretisches Drama. Karandasch. Rapides Drama, 1919
 Ithaka, Dramatische Szene, 1919
 Etappe, 1919
 Die Gesammelten Schriften, 1922
 Schutt, Gedichte, 1924
 Betäubung. Fünf neue Gedichte, 1925
 Spaltung. Neue Gedichte, 1925
 Gesammelte Gedichte, 1927
 Gesammelte Prosa, 1928
 Fazit der Perspektiven, 1931
 Das Unaufhörliche. Oratorium in drei Teilen für gemischten Chor, Knabenchor und Orchester. Musik von Paul Hindemith, 1931
 Nach dem Nihilismus, 1932
 Der neue Staat und die Intellektuellen, 1933
 Kunst und Macht, 1934
 Ausgewählte Gedichte 1911—1936, 1936
 Gedichte, 1936
 Zweiundzwanzig Gedichte 1936—1943, 1943
 Statische Gedichte, 1948
 Drei alte Männer, 1949
 Ausdruckswelt. Essays und Aphorismen, 1949
 Der Ptolemäer. Berliner Novelle 1947, 1949
 Trunkene Flut. Ausgewählte Gedichte bis 1935 (mit Epilog 1949), 1949
 Roman des Phänotyp, 1949
 Doppelleben. Zwei Selbstdarstellungen, 1950
 Frühe. Prosa und Reden, 1950
 Fragmente. Neue Gedichte, 1951
 Probleme der Lyrik, 1951
 Essays, 1951
 Frühe Lyrik und Dramen, 1951
 Die Stimme hinter dem Vorhang, 1952
 Destillationen. Neue Gedichte, 1953
 Monologische Kunst -? Ein Briefwechsel zwischen Alexander Lernet-Holenia und Gottfried Benn, 1953
 Altern als Problem für Künstler, 1954
 Provoziertes Leben. Ausgewählte Prosa, 1954
 Reden, 1954
 Aprèslude, Gedichte, 1955

Посмертные публикации
 Über mich selbst 1886—1956, 1956
 Soll die Dichtung das Leben bessern?, 1956
 Gesammelte Gedichte, 1956
 Ausgewählte Briefe, 1957
 Primäre Tage. Gedichte und Fragmente aus dem Nachlaß, 1958
 Briefe an Ernst Jünger, E. R. Curtius, Max Rychner u.a., 1960
 Gesammelte Werke, In 4 Bänden, 1961
 Das gezeichnete Ich. Briefe aus den Jahren 1900—1956, 1962
 Lyrik und Prosa, Briefe und Dokumente. Eine Auswahl, 1962
 Medizinische Schriften, 1965
 Sämtliche Werke, Stuttgarter Ausgabe. In sieben Bändenm, 1986
 Einsamer nie. Gedichte und Prosa, Gelesen von Gottfried Benn, 1997
 Sämtliche Gedichte, 1998

Издания на русском языке 
 Готфрид Бенн. Собрание стихотворений / Сост., предисл., примеч. и пер. с нем. В. Л. Топорова. — СПб.: Изд. группа «Евразия», 1997.
 Готфрид Бенн. Стихи / Пер. с нем. О. Татариновой и В. Вебера; Вступ. ст. В. Вебера; Послесл. О. Татариновой. — М.: Вест-Консалтинг, 2007. — 66 с. — Библиотека журнала «Футурум АРТ». — ISBN 5-85667-112-X.
 Готфрид Бенн. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи / Сост. И. Болычев и В. Вебер; Пер. с нем. С. Аверинцева, А. Белобратова и др. — Аугсбург: Waldemar Weber Verlag; М.: Lagus-Press, 2008. — 599 с.
 Готфрид Бенн. Перед концом света. Сборник стихотворений / Пер. с нем. В. Микушевича. — СПб.: Владимир Даль, 2008. — 294 с. ISBN 978-5-93615-081-4

Ссылки 
 
 Сайт о творчестве поэта
 Статьи и рецензии на творчество Бенна
 Статьи о Бенне  на сайте Общества Георга Гейма.
 Готфрид Бенн. Переводы 

Писатели Германии XX века
Поэты по алфавиту
Поэты Германии
Немецкие поэты
Умершие от рака кости
Лауреаты премии Георга Бюхнера
Немецкие писатели XX века
Похороненные на Далемском лесном кладбище
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Баварской академии изящных искусств
Члены Прусской академии искусств